Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 255001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 października 2005 do 15 października 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

255001-255100

255101-255200

255201-255300

255301-255400

255401-255500

255501-255600

255601-255700

255701-255800

255801-255900

255901-256000

Przypisy 

Lista planetoid 255001-256000